Кубок Албанії з футболу 2003–2004 — 52-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул здобув Партизані.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/30 вересня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня/1 жовтня 2003

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/25 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 листопада 2003

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 березня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/21 квітня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/22 квітня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на rsssf  

2003—2004
Албанія
Албанія
2003 в албанському спорті
2004 в албанському спорті